ILI steht für:
 Flughafen Iliamna (IATA-Code) von Iliamna (Alaska), Alaska
 Influenza-like illness, im englischen Sprachraum die Bezeichnung für influenzaartige Infektionskrankheiten
 Infrastructure Leakage Index, Kennzahl der International Water Association zur Quantifizierung von Wasserverlusten

Ili steht für:
 Ili (Fluss), ein Fluss
 Ili, einen nach dem Fluss benannten Autonomen Bezirk im chinesischen autonomen Gebiet Xinjiang 

ili steht für:
 Ili Turki (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Illi
 ILY
 Illy

ILI